Cano steht für:
 Cano (Sousel), Ort in Portugal

Caño steht für
 Caño (Insel), Pazifik-Insel in Osa (Kanton), Provinz Puntarenas, Costa Rica

Cano, Caño oder Canó ist der Familienname folgender Personen:
 Alejandro Cano Ricaud (* 1963), mexikanischer Politiker
 Alex Cano (* 1983), kolumbianischer Radrennfahrer
 Alfonso Cano (1948–2011), kolumbianischer Rebell
 Alonso Cano (1601–1667), spanischer Maler, Bildhauer und Architekt
 Antonio Cano-Curriela (1811–1897), spanischer Gitarrenlehrer und Komponist
 Bonaventura Cano y Torrente (1779–1838), asturischer Geistlicher und Kurienbischof
 Carlos Cano (1946–2000), eigentlich José Carlos Cano Fernández, spanischer Sänger, Komponist und Texter
 Christopher Cano (* 1970), US-amerikanischer Filmkomponist
 Diego Rodríguez Cano (1988–2010), uruguayischer Fußballspieler
 Domingo José Cano († 2013), argentinischer Politiker
 Donaciano Cano y Alcacio (1885 promoviert), mexikanischer Insektenkundler
 Eddie Cano (1927–1988), US-amerikanischer Latin Jazz-Pianist, Komponist, Arrangeur und Bandleader
 Fanny Cano (1944–1983), mexikanische Schauspielerin und Produzentin
 Francisco Cano (16. Jahrhundert), spanischer Conquistador im Norden Mexikos
 Frédéric Cano (* 1973), französischer Fußballschiedsrichterassistent
 Gabriel Cano (* 1965), mexikanischer Radrennfahrer
 Gabriel Cano de Aponte (1665–1733), spanischer Offizier, Gouverneur von Chile
 Jesús Cano Vélez (* 1950), mexikanischer Politiker
 Jorge Cano, kolumbianischer Opernsänger

 Joselyn Cano (1990–2020), US-amerikanisches Model und Modedesignerin
 Larry J. Cano (1924–2014), US-amerikanischer Unternehmer
 Leopoldo Cano (1844–1934), spanischer Soldat und Dichter
 Lucía Cano (* 1965), spanische Architektin

 María Cano (1887–1967), kolumbianische Rebellin und Sozialistin, Literatin
 Melchior Cano (1509–1560), spanischer Dominikaner und Theologe
 Nacho Cano (* 1963), spanischer Arrangeur, Komponist und Produzent
 Nati Cano (1933–2014), mexikanischer Mariachi-Musiker
 Núber Cano (* 1935), uruguayischer Fußballspieler
 Ricardo Cano (* 1951), argentinischer Tennisspieler
 Ricardo Obregón Cano (1917–2016), argentinischer Politiker
 Robinson Canó (* 1982), dominikanischer Baseballspieler
 Tomás Cano (* 1961), spanischer Skispringer

CANO steht für
 CANO (Band), Coopérative des artistes du Nouvel-Ontario, kanadische Rockgruppe (1975–1985)

Siehe auch:
 Kano (Begriffsklärung)
 Kanno

Abkürzung